GVE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gordonsville, Virginia (Stati Uniti)